XXII Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги проходил в 2013—2014 годах. Второй по счёту сезон, который организуется по формату «осень-весна». Чемпионский титул защитил ЦСКА (Москва).

Сезон начался 14 июля 2013 года и закончился 15 мая 2014 года, за месяц до начала чемпионата мира в Бразилии. В 2013 году проводились девятнадцать туров, в 2014 году — одиннадцать.

Регламент 
Чемпионат России по футболу 2013/2014 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга, на своем поле и поле соперника.

Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице Чемпионата 2013/2014, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из ПЛ.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2013/2014, занявшими соответственно четвёртое и третье места.

Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своем и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый, без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче на чужом поле (в гостях). Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2013/2014, а также победители переходных матчей получают право выступать в сезоне 2014/2015 в Чемпионате России.

Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2013/2014, выступают в Первенстве ФНЛ 2014/2015.

Клубы-участники

Изменения 
По итогам предыдущего сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 «Мордовия» (Саранск). Клуб, для которого это выступление в Премьер-лиге было дебютным, занял 15-е место, набрав по итогам чемпионата 20 очков.
 «Алания» (Владикавказ). Клуб занял 16-е место, набрав 19 очков, и в очередной раз не смог закрепиться в элитном дивизионе.

По итогам Первенства ФНЛ 2012/13 в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Урал» (Екатеринбург). Клуб выиграл Первенство ФНЛ (68 очков) и впервые с 1996 года сыграет в высшем дивизионе.
 «Томь» (Томск). Клуб занял в Первенстве ФНЛ 2-е место (65 очков) и возвращается в элитный дивизион сезон спустя.

По результатам стыковых матчей «Ростов» и «Крылья Советов» сохранили прописку в Премьер-лиге.

География соревнований 
В этом чемпионате России четыре клуба представляют Москву, а два — Краснодар. Одним клубом представлены города Грозный, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург и Томск.

Официальные данные о командах 
  Стадион «Анжи-Арена» находится в городе Каспийск Республики Дагестан.
  Стадион «Арена Химки» находится в городе Химки Московской области.
  4 домашних матча «Динамо» провёл на стадионе «Родина» (Химки).
  Один домашний матч «Крылья Советов» провели на стадионе «Олимп-2» Ростова-на-Дону, еще один — на стадионе «Рубин» в Казани.
  Один домашний матч «Спартак» провёл на стадионе «Центральный» Екатеринбурга.
  Один домашний матч «Томь» провела на стадионе «Звезда» (Пермь).
  4 домашних матча ЦСКА провёл на стадионе им. Эдуарда Стрельцова, один — на Малой спортивной арене «Локомотив».

Тренеры и капитаны команд 

* Примечание. Из-за отсутствия у Билялетдинова необходимой лицензии де-юре главным тренером «Рубина» являлся Владимир Маминов, а Билялетдинов официально числился старшим тренером.

Составы команд

Турнирная таблица 

Источник: rus.rfpl.org/table

¹ Ростов участвовал в розыгрыше Лиги Европы 2014/2015 в качестве обладателя Кубка России 2013/2014. 30 мая 2014 РФС отказал «Ростову» в выдаче лицензии УЕФА, которая дает право на выступление в еврокубках, после чего право выступать в Лиге Европы перешло московскому «Спартаку». Однако 23 июня 2014 Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию «Ростова» на решение РФС, что позволило команде выступить в еврокубковом сезоне 2014/2015.

Выписка из регламента:
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче турнире между этими командами.

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 
Стыковые матчи между третьей и четвёртой командами ФНЛ, а также 13-м и 14-м клубами РФПЛ состоялись 18 и 22 мая 2014 года. В них приняли участие футбольные клубы «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), «Торпедо» (Москва) и «Уфа». Впервые в истории стыковых матчей команды из ФНЛ («Уфа» и «Торпедо») одержали верх над командами Премьер-лиги и получили путёвку в элитный дивизион.

Первые матчи

Ответные матчи

Итоги 

|}

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Результаты матчей 

 •  • 
Источник: rus.rfpl.org/results

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры 

Примечания:
 2 футболиста забили по 9 мячей.
 4 футболиста забили по 8 мячей.
 6 футболистов забили по 7 мячей.
 11 футболистов забили по 6 мячей.
 4 футболиста забили по 5 мячей.
 13 футболистов забили по 4 мяча.
 25 футболистов забили по 3 мяча.
 36 футболистов забили по 2 мяча.
 90 футболистов забили по 1 мячу.
 В скобках указаны голы, забитые с пенальти.
 Для игроков с двойным гражданством указан флаг той национальной сборной, за которую он выступал.
Источник: championat.com

Лучшие ассистенты 

Примечания:
 6 футболистов отдали по 6 голевых передач.
 8 футболистов отдали по 5 голевых передач.
 11 футболистов отдали по 4 голевые передачи.
 24 футболиста отдали по 3 голевые передачи.
 43 футболиста отдали по 2 голевые передачи.
 82 футболиста отдали по 1 голевой передаче.
Источник: championat.com

Хет-трики

Статистика вратарей 

Примечания:
 7 вратарей не провели ни одного «сухого» матча.
 Среднее количество пропущенных мячей за игру указано только для голкиперов, сыгравших не менее четырёх матчей.
Источник: championat.com

Статистика стадионов

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Александр Шуленин («Волга») в ворота «Динамо» (14 июля 2013).
 Первый гол с пенальти: Аилтон («Терек») в ворота «Ростова» на 71-й минуте (15 июля 2013).
 Самый быстрый гол в сезоне: Алексей Ионов («Динамо») в ворота «Ростова» на 15-й секунде (02 мая 2014).
 Первый автогол: Антон Путило («Волга») (22 сентября 2013).
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 26/08/2013 «Локомотив» — «Ростов» — 5:0
 01/12/2013 «Спартак» — «Волга» — 6:1
 Самая крупная победа гостей (+5):
 14/04/2014 «Волга» — «Динамо» — 0:5
 Самое большое количество забитых мячей в одном матче (8):
 06/04/2014 «Зенит» — «Рубин» — 6:2
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 01/12/2013 «Спартак» — «Волга» — 6:1
 06/04/2014 «Зенит» — «Рубин» — 6:2
 Наибольшее количество победных матчей подряд (10):
 ЦСКА (с 21-го по 30-й туры)

Ежемесячные награды

Награды сезона

33 лучших 
7 июня Исполком РФС утвердил список 33-х лучших футболистов СОГАЗ-Чемпионата России по футболу сезона 2013/2014. В тройку лучших футболистов на каждой позиции вошли:

Вратари
 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2. Юрий Лодыгин («Зенит»); 3. Александр Беленов («Кубань»).

Защитники
 Правые: 1.  Марио Фернандес (ЦСКА); 2. Роман Шишкин («Локомотив»); 3. Алексей Козлов («Кубань» и «Динамо»).
 Правые центральные: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА); 2.  Ведран Чорлука («Локомотив»); 3. Виталий Дьяков («Ростов»).
 Левые центральные: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА); 2.  Ян Дюрица («Локомотив»); 3. Владимир Гранат («Динамо»).
 Левые: 1.  Виталий Денисов («Локомотив»); 2. Дмитрий Комбаров («Спартак»); 3. Георгий Щенников (ЦСКА).

Полузащитники
 Правые: 1.  Халк («Зенит»); 2. Александр Самедов («Локомотив»); 3.  Зоран Тошич (ЦСКА).
 Опорные: 1.  Расмус Эльм (ЦСКА); 2.  Шарль Каборе («Кубань»); 3. Денис Глушаков («Спартак»).
 Центральные: 1. Роман Широков («Зенит» и «Краснодар»); 2.  Ивелин Попов («Кубань»); 3. Алан Дзагоев (ЦСКА).
 Левые: 1.  Данни («Зенит»); 2.  Жоазиньо («Краснодар»); 3. Юрий Жирков («Динамо»).

Нападающие
 Правые: 1.  Сейду Думбия (ЦСКА); 2. Артём Дзюба («Ростов»); 3.  Юра Мовсисян («Спартак»).
 Левые: 1. Александр Кокорин («Динамо»); 2.  Даме Н’Дойе («Локомотив»); 3.  Вандерсон («Краснодар»)

Национальная премия РФС 
7 июня Исполком РФС утвердил список номинантов Национальной премии РФС сезона 2013/2014.
 Лучший футболист: Сейду Думбия (ЦСКА)
 «Надежда» (юноши до 21 года): Алексей Миранчук («Локомотив»)
 Лучший тренер: Леонид Слуцкий (ЦСКА)
 Лучший арбитр: Алексей Николаев (Москва)
 Лучшая команда: ПФК ЦСКА (Москва)
 За вклад в развитие футбола: Сергей Галицкий

Телевизионные права 
Основным партнером РФПЛ в телепоказе матчей чемпионата стала компания «НТВ-Плюс», которая транслирует все матчи на канале «Наш футбол», а центральный матч тура — также на общедоступном канале «НТВ». Иногда матчи чемпионата показывает «Первый канал».

Турнирное положение молодёжных команд 

Примечание. «Кубани» в 15 матчах (2-й, 5—11-й, 13—19-й туры) присуждены технические поражения за неправомерное участие в матчах Сергея Каретника.

Экипировка клубов

Футболисты клубов премьер-лиги на чемпионате мира 2014

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги 
 НАШ ФУТБОЛ — официальный телеканал Российской футбольной Премьер-лиги
 Премьер-лига на сайте издания Спорт-Экспресс.
 Премьер-лига на сайте издания Советский спорт.
 Премьер-лига на портале championat.com.
 Премьер-лига на портале sportbox.ru.
 Премьер-лига на сайте sports.ru.
 Обзоры матчей чемпионата России по футболу 2014

2013
Чемпионат России по футболу 2013/2014